Шая Мухсін (Shaea Muhssin) — єменський дипломат. Покинув посаду посла в Йорданії після Революції в Ємені (2011).

Примітки 

Посли Ємену в Йорданії
Дипломати Ємену